Слипнот може да се отнася за:

 Слипнот, американска метъл група от щата Айова
 Slipknot, вторият албум на Слипнот
 „Slipknot“ първата песен от първия албум на Слипнот Mate.Feed.Kill.Repeat
 Slipknot, ранен уеб браузър